Трясучая — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит в состав Еловского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 42 км к северо-западу от районного центра Балахта на реке Чулым (приток Оби).

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 49 мужчин и 54 женщины из 103 чел.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района